Нико́ла Ми́ротич (; род. , Титоград, СР Черногория, СФРЮ) — испанский баскетболист черногорского происхождения, играющий на позиции тяжёлого форварда.

Карьера

Клубная 
Профессиональную карьеру Миротич начал в испанском клубе «Реал Мадрид» в сезоне 2008 года. В розыгрыше Евролиги 2010/2011 стал одним из самых полезных игроков команды, что принесло ему звание «Восходящая звезда Евролиги». В 2011 году подписал пятилетний расширенный контракт с клубом «Реал Мадрид».

23 июня 2011 года был выбран командой «Хьюстон Рокетс» на драфте под общим 23-м номером. Права на игрока были проданы в «Миннесоту Тимбервулвз», а затем — в «Чикаго Буллз».

18 июля 2014 года Миротич подписал трёхлетний контракт на сумму 16,6 млн долларов с «Чикаго Буллз», однако из этих денег он был вынужден выплатить 3 млн долларов в качестве компенсации «Реалу».

19 декабря 2014 года Миротич установил личный рекорд результативности, набрав в игре с «Мемфис Гриззлис» 27 очков. 5 января 2015 года он был назван Новичком месяца Восточной конференции. 1 марта он вновь превзошёл свой личный рекорд результативности, набрав 29 очков в матче против «Лос-Анджелес Клипперс».

7 февраля 2019 года был обменян в Милуоки Бакс в рамках трёхсторонней сделки с участием Джейсона Смита, Стенли Джонсона и Тона Мейкера.

Международная 
Миротич начал выступать за сборную Испании с различных юношеских команд. Помог сборной Испании (до 20 лет) завоевать «бронзу» на чемпионате Европы для молодёжных команд 2010 года и «золото» на чемпионате 2011 года. Был лучшим бомбардиром турнира 2011 года, в среднем набирая 27 очков и 10 подборов за матч. Также стал MVP турнира. В 2015 году стал чемпионом Европы в составе взрослой сборной Испании.

Достижения

«Реал» (Мадрид) 
 Обладатель Кубка Испании по баскетболу : 2011—2012
 Обладатель Суперкубка Испании по баскетболу : 2012

Сборная Испании 
 Чемпион Европы 2015

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Евролиги
 Профиль на Драфте НБА
 Профиль игрока на сайте Draftexpress.com
 Профиль в чемпионате Испании 
 Профиль на сайте ФИБА Европа

Баскетболисты Черногории
Баскетболисты Испании
Игроки БК «Реал» Мадрид
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки «Нью-Орлеан Пеликанс»
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки БК «Барселона»
Игроки сборной Испании по баскетболу
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2016 года